Evergreen kan syfta på:

 Evergreen – ett stycke populärmusik

Geografi

USA
 Evergreen, Alabama – administrativ huvudort i Conecuh County
 Evergreen, Louisiana – en kommun (town) i Avoyelles Parish